Thiry ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Thiry (1886–1966), französischer Komponist und Dirigent
 Bruno Thiry (* 1962), belgischer Rennfahrer
 Jean Bastien-Thiry (1927–1963), französischer Lieutenant-colonel und Organisator eines Attentats
 Jules Thiry (1898–1931), belgischer Polospieler
 Lise Thiry (* 1921), belgische Medizinerin 
 Louis Thiry (1935–2019), französischer Organist und Komponist
 Marcel Thiry (1897–1977), französischsprachiger belgischer Schriftsteller
 Paul Thiry (1904–1993), US-amerikanischer Architekt
 Paul Henri Thiry d’Holbach (1723–1789), französischer Philosoph
 Raymond Thiry (* 1959), niederländischer Schauspieler
 Thomas Thiry (* 1997), französischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Thiéry
 Thierry